Het tennistoernooi van Wimbledon in 2010 werd bij de mannen in het enkelspel van maandag 21 juni tot en met zondag 4 juli gehouden in het Londense Wimbledon. Roger Federer was de titelverdediger, maar verloor in de kwartfinale van Tomáš Berdych. Het was voor het eerst sinds 2002 dat Federer niet in de finale van Wimbledon stond.

Rafael Nadal won voor de tweede keer in zijn carrière Wimbledon. De Spaanse nummer twee van de plaatsingslijst was in de finale te sterk voor de als twaalfde geplaatste Tomáš Berdych uit Tsjechië: 6-3, 7-5, 6-4.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste 8 

| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=7
| RD2-score05-5=9
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= T Gabasjvili
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=65
| RD2-score06-5=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Llodra
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=62
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= A Roddick
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= F Mayer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=1
| RD3-score01-4=r
| RD3-team02= Y-H Lu
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=3
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= A Roddick
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Y-H Lu
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=7
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5=9
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= A Roddick
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=64
| RD4-score02-4=7
| RD4-score02-5=7
}}

Onderste helft

Deel 5 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Achtste finale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=69
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Fabio Fognini
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=66
| RD1-score02-4=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Michael Russell
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Pere Riba
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=61
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Andreas Beck
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Jamie Baker
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Kristof Vliegen
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=5
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Julien Benneteau
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=7
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Nicolás Almagro
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Andreas Seppi
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Tobias Kamke
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=4
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Marco Chiudinelli
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Deel 6 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Achtste finale
| RD1-seed01=14
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=1
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=

Deel 8 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Achtste finale
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Michail Joezjny
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Dudi Sela
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=62
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Marc Gicquel
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=6
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T de Bakker
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= J Isner
| RD2-score04-1=0
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=33
| RD2-team05= P Petzschner
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ł Kubot
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=2
| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= R Haase
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=0
| RD2-score07-5=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5='''6
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

Trivia
 John Isner en Nicolas Mahut speelden in de eerste ronde een ware marathonpartij. In de vijfde set werd bij een stand van 59-59 de partij onderbroken, vanwege invallende duisternis. De eerste vier sets eindigden in 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3). Op 24 juni werd de partij hervat en kon Isner de partij in zijn voordeel beslissen. het werd 70-68. De partij duurde 11 uur en 5 minuten en is hiermee de langste ATP-partij ooit. Het vorige record stond op 6 uur en 33 minuten, van de wedstrijd in de eerste ronde van Roland Garros 2004 tussen Arnaud Clément en Fabrice Santoro.

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2010